Waihopai ist der Name für:

 Waihopai River (Marlborough), Fluss in Neuseeland
 Waihopai River (Southland), Fluss in Neuseeland
 Waihopai Station, Spionageeinrichtung in Neuseeland, Teil des Echelon-Netzwerkes

 Waihōpai, der maorische Name für Invercargill, einer Stadt in Neuseeland